7130 Klepper – asteroide della fascia principale
 Jochen Klepper – poeta, scrittore e giornalista tedesco
 Klepper – tipo do canoa